René Glodek, ancien résistant français.
 Mireille Miailhe, née Mireille Glodek, artiste peintre, illustratrice et résistante française.